Vinson steht für:
 Vinson-Massiv, Massiv im Ellsworthland, Antarktika
 Mount Vinson, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 USS Carl Vinson (CVN-70), Flugzeugträger der US Navy

Vinson ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Vinson (1819–1903), französischer Naturforscher und Arzt
 Carl Vinson (1883–1981), US-amerikanischer Politiker
 Clarence Vinson (* 1978), US-amerikanischer Boxer
 Eddie Vinson (Eddie „Cleanhead“ Vinson; 1917–1988), US-amerikanischer Saxophonist

 Helen Vinson (1907–1999), US-amerikanische Schauspielerin
 Jean Vinson (1906–1966), französisch-mauritischer Insektenkundler
 Maribel Vinson (1911–1961), US-amerikanische Eiskunstläuferin und Eiskunstlauftrainerin
 Nigel Vinson, Baron Vinson (* 1931), britischer Unternehmer, Wirtschaftsmanager und Politiker
 Sharni Vinson (* 1983), australische Schauspielerin und Tänzerin
 Stan Vinson (* 1952), US-amerikanischer Sprinter
 Walter Vinson (1901–1975), US-amerikanischer Musiker
 Will Vinson (* 1977), britischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Plummer-Vinson-Syndrom, Symptomkomplex trophischer Störungen
 Winson (Begriffsklärung)
 Winsen